Deca,  prefixo do Sistema Internacional de Unidades de unidades que denota um fator de 101, ou 10.
Deca Sports, jogo de videogame.
Deca do Atacadão, apelido do empresário e político José Gonzaga Sobrinho.
Nandrolona, anabolizante derivado da testosterona.
 Decanoato de nandrolona
 Decanoato de testosterona
Ou ainda:
 Decão, vasto planalto localizado na Índia.
Desambiguação